Der Dreiband-Weltcup 1991/5 war das 5. und damit letzte Weltcupturnier im sechsten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 21. bis zum 23. Dezember 1991 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Tokio statt. Es war das vierte Dreiband-Weltcup-Turnier in Japan.

Geschichte 
Zum letzten Mal wurde der Weltmeister mit dem Gewinn des Gesamtweltcups ermittelt. Diesmal war es extrem knapp und spannend. Nach vier Turnieren kamen noch drei Spieler für den Titel in Frage. Erster Anwärter auf den Titel war Rekordweltmeister Raymond Ceulemans mit 18 Punkten Vorsprung auf Torbjörn Blomdahl und Sang Chun Lee. Im Achtelfinale mussten zuerst Ceulemans und Sang Chun Lee antreten. Als Erster verlor Lee klar in drei umkämpften Sätzen mit 0:3 gegen den Österreicher Christoph Pilss und war im Kampf um den Titel ausgeschieden. Kurze Zeit später scheiterte Ceulemans, wie schon in Gent, wieder am Niederländer Dick Jaspers. Nach dem Sieg von Blomdahl gegen den Japaner Akira Hida war aber noch nichts entschieden. Sollte Blomdahl im Viertelfinale verlieren, musste er im Gesamtklassement mindestens Platz sieben belegen, um die Zusatzpunkte zu erhalten. Wer im Viertelfinale gegen den späteren Sieger verliert, wird Fünfter und erhält 21 Punkte. Wer gegen den Finalverlierer verliert, wird Dechster und erhält 18 Punkte. Platz drei und vier erhalten 30 bzw. 24 Punkte. Blomdahl musste also nach seiner Viertelfinale-Niederlage gegen Marco Zanetti hoffen, dass Zanetti das Finale erreicht. Da Zanetti aber im Halbfinale den Franzosen Richard Bitalis besiegte, konnte Blomdahl schon vor dem Finale den Weltmeistertitel und den Weltcupgesamtsieg feiern, da er mit 150 Punkten die gleiche Punktzahl wie Ceulemans erreicht hatte. Blomdahl hatte aber 1991 zwei Weltcupturniere gewonnen und war nicht mehr einholbar. Jaspers gewann das Finale gegen Zanetti und kam auch auf 150 Punkte, was zu Platz drei reichte. Es war der erste Weltcup-Sieg für Jaspers.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Raymond Ceulemans
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Marco Zanetti
  Sang Chun Lee
  Junichi Komori
  Dick Jaspers

Wildcards BWA:
  Yun Sung-rok
  Karsten Lieberkind

Qualifikanten Spa:
  Tonny Carlsen
  Leon Smolders

Ausrichterplätze:
  George Kai
  Reiji Ichinose

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1991

Einzelnachweise 

1991 5
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in der Präfektur Tokio